Сергей Анатольевич Голубев (род. 14 августа 1961, Прусохово, Калининская область) — российский историк, политический деятель, председатель Законодательного собрания Тверской области (с сентября 2016).

Биография 
Сергей Анатольевич Голубев родился в деревне Прусохово Жарковского района Калининской (ныне Тверской) области 14 августа 1961 года.

Образование 
В 1984 году окончил Калининский государственный университет, по специальности «История». Кандидат исторических наук ― в 1994 году защитил диссертацию «Правые и либеральные политические партии России и польский вопрос (1905 г. ― февраль 1917 г.)». Доцент.

Владеет английским, немецким и польским языками.

Авторство 
Автор научных работ по истории межнациональных отношений в Российской империи и сравнительной политологии постсоветского пространства, в том числе монографии «Очерки политической истории стран "ближнего зарубежья": республики бывшего СССР в 1989―2009 гг.» (Тверь, 2010).

Карьера 
Преподавал на историческом факультете Тверского государственного университете. В 1994―2002 годах ― заведующий кафедрой новой и новейшей истории ТвГУ.  

С 2002 по 2004 год ― руководитель исполкома Тверского регионального отделения "Единой России". 

В 2004 году переходит на работу в органы государственной власти Тверской области, становится заместителем руководителя аппарата Губернатора.

В 2005 году участвует в выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области 4-го созыва и проходит в региональный парламент. Избран на должность заместителя председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению. В 2008 году становится заместителем Председателя ЗСТО. 

В 2011 году побеждает на выборах в областное собрание 5-го созыва по Старицкому одномандатному избирательному округу и снова избирается заместителем Председателя, а в 2013 году, с введением должности первого заместителя спикера Законодательного Собрания, избирается депутатами на этот пост. 

На выборах в областной парламент 6-го созыва вновь одерживает победу по Старицкому одномандатному округу, набрав 68 % голосов. 29 сентября 2016 года избран председателем Законодательного Собрания Тверской области. Член Совета законодателей Российской Федерации, заместитель председателя Совета законодателей Центрального федерального округа в 2018―2020 годах.

Является членом политической партии "Единая Россия" с 2002 года, входит в руководство регионального отделения.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Голубев на сайте Законодательного собрания Тверской области

Члены «Единой России»
Выпускники Тверского государственного университета
Кандидаты исторических наук
Председатели Законодательного собрания Тверской области